Koukal ist der Familienname folgender Personen:
 
 Martin Koukal (* 1978), tschechischer Skilangläufer